Жаклін Буає (;  23 квітня 1941, Париж, Франція) — французька співачка. Представляла Францію на Євробаченні 1960, на якому перемогла з піснею «Tom Pillibi».

Дискографія 
 1959 : Tu es le soleil de mon cœur
 1960 : Tom Pillibi
 1960 : Comme au premier jour
 1961 : Cou-couche panier
 1961 : Pépé
 1961 : Il fait gris dans mon cœur
 1962 : Pianissimo
 1962 : Le pont vers le soleil
 1962 : Excusez-moi si j'ai vingt ans
 1963 : D'autres avant toi
 1964 : Typhon
 1964 : Le temps de la vie
 1966 : La mer, la plage
 1984 : Time and Time Again (en tant que Barbara Benton)
 1990 : Parlez-moi d'amour
 1991 : Goldene Schlager Erinnerungen
 2000 : Nuances
 2002 : Tous les visages de Jacqueline Boyer
 2004 : Si quelqu'un vient vous dire
 2008 : Vier kleine Seiten meines Lebens
 2009 : Quatre petites pages de ma vie
 2010 : Chagrin d'amitié

Уродженці Парижа